Rairiz de Veiga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rairiz de Veiga (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Rairiz de Veiga (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar